Orlov kan som auktorsförkortning betyda:

 Nikolai L. Orlov
 A.A. Orlov

Robotskapade auktorsförkortningar